Christian Raymond : cycliste français
 Christian Raymond : homme politique français